Рекорди Європи зі стрибків з жердиною в приміщенні визнаються Європейською легкоатлетичною асоціацією з-поміж результатів, показаних європейськими легкоатлетами в приміщенні, за умови дотримання встановлених вимог.

Рекорди Європи зі стрибків з жердиною в приміщенні (всі вони були також і світовими рекордами в приміщенні) фіксуються з 1987.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики в приміщенні – Стрибки з жердиною (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики в приміщенні – Стрибки з жердиною (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Хронологія світових рекордів зі стрибків з жердиною в приміщенні серед чоловіків на сайті Світової легкої атлетики  
  

Чоловіки